Паровоз 157 — узкоколейный паровоз типа 0-4-0, выпускавшийся в 1930-х годах в СССР.

История 
Паровоз был спроектирован в 1928—1929 годах на Коломенском паровозостроительном заводе. В середине 30-х годов документация на строительство паровозов типа 157 была передана Сормовскому паровозостроительному заводу, который внеся свои конструктивные изменения приступил к постройке этих паровозов с 1936 года.

Сохранившиеся паровозы 

 К-157−24 — памятник, установлен у входа на территорию локомотивного депо Челябинск-Главный
К-157−63 — Музей узкоколейных железных дорог Екатеринбург, ранее памятник в парке им. Энгельса.
 К-157-76 — установлен в качестве памятника узкоколейке, описанной Н. Островским в романе «Как закалялась сталь», на станции Боярка Киевской области. Паровоз был передан из Белорецка, и его настоящий номер К-157-73
 К-157-469 — в Переславском железнодорожном музее. Выпущен в 1928 г, заводской номер 5674. До 1978 года работал в Чернораменском транспортном управлении, затем был установлен в качестве памятника в Балахне. В 1998 году снят с постамента и перевезён в музей.

Литература

Ссылки 
 Паровоз 157 
 

Узкоколейные паровозы
Локомотивы, появившиеся в 1928 году
Паровозы типа 0-4-0